Alanne kan syfta på följande platser:

Finland 

 Älänne (sjö i Finland), Kajanaland, 
 Alanne (sjö i Finland), Södra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar